Myioscaptia muscula  — вид слепней из подсемейства Pangoniinae. Эндемик Австралии.

Внешнее строение 
Серые мухи длиной до 10 мм. Глаза покрыты светлыми волосками. Длина усиков около половины высоты головы. Хоботок тонкий, немного длиннее высоты головы. Сосательные лопасти хоботка расширенны и частично хитинизированны. Среднеспинка покрыта оливково-серыми очень короткими волосками и с узкими светло-серыми полосками и рыжевато-коричневыми лежачими волосками. Около основания крыла имеются светло-охристые волоски. Крылья прозрачные, с небольшим темно-коричневым пятном между первой и второй радиальной жилками. Жужжальца каштаново-коричневые. Брюшко в оливково-серых коротких волосках, с блестящими оранжево-охристыми лежачими волосками на тергитах и блестящими светло-охристыми лежачими волосками на стернитах. Церки рыжевато-коричневые.

Длина личинки до 16 мм в длину и 6 мм в ширину. Когда личинка сжимается, голова полностью, а грудные сегменты частично, втягивается внутрь тела.

Куколка длиной до 18 мм. На голове имеются шесть пар маленьких щетинок. Голова и грудь покрыты очень маленькими тонкими щетинками. Брюшные сегменты 1—7 разделены продольными линиями на спинную, брюшную и боковую области.

Биология 
Личинки обитают на дне песчаных воронок в отложениях мелкого песка под нависающими скалами из песчаника, сделанных с личинками муравьиных львов. Питаются добычей муравьиных львов, в искусственных условиях питаются куколками чешуекрылых.

Распространение 
Встрачаются на юге Австралии (Новый Южный Уэльс).

Примечания 

Pangoniinae
Животные, описанные в 1955 году
Эндемики Австралии